Fuyuan kan syfta på:

Kina
Fuyuan, Jiamusi
Fuyuan, Qujing
Jimisar
Fuyuan (ort)
Fuyuan (socken)

WP:Projekt Kina